

Saint-Siméon, Eure
 Saint-Siméon, Orne
 Saint-Siméon, Senna e Marna
 Saint-Siméon, Charlevoix